De Belgische voetbalclub Koninklijke Lierse Sportkring speelt sinds 1960 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Lierse SK

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 22.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Lierse SK
Koninklijke Lierse Sportkring